Strada statale 12 – strada statale polacca
 Strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero – strada statale italiana